Гильем Вивес Торрент (; род. 16 июня 1993 в Барселоне) — испанский профессиональный баскетболист, играет на позиции разыгрывающего защитника. Выступает за баскетбольный клуб «Ховентут».

Карьера 
7 июля 2014 года Вивес подписал контракт с клубом «Валенсия».

Сборная Испании 
В составе сборной Испании до 18 лет выиграл юношеский чемпионат Европы в 2011 году. В 2013 году сыграл на молодёжном первенстве Европы в составе национальной сборной Испании до 20 лет, где завоевал бронзовые медали. Вивес впервые попал на взрослый турнир в 2015 году, приняв участие в Евробаскете, который в итоге закончился победой национальной сборной Испании.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Guillem Vives на сайте acb.com
 Guillem Vives на сайте draftexpress.com
 Guillem Vives на сайте eurobasket.com
 Guillem Vives на сайте euroleague.net
 

Баскетболисты Испании
Игроки БК «Прат»
Игроки БК «Ховентут»
Игроки БК «Валенсия»
Игроки сборной Испании по баскетболу
Чемпионы Европы по баскетболу